Bekteshi ist der Familienname folgender Personen:

 Sadik Bekteshi (1920–2000), albanischer Generalleutnant und kommunistischer Politiker